Варзеа-Гранди — топоним:
 Варзеа-Гранди — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу;
 Варзеа-Гранди — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.